Tříkřížový vrch je název několika míst:

 Kalvárie (Porta Bohemica) – vyhlídka na kopci Kalvárie, též Tříkřížový vrch, Libochovany, okres Litoměřice, České středohoří
 Tři kříže (Slavkovský les) – kopec zvaný Tříkřížový s třemi kříži na vrcholu nad Karlovými Vary